Avenel – comune australiano nel Victoria
Avenel – CDP statunitense nel New Jersey